

Aziende 
 RDB – società di Pontenure (PC)

Codici 
 RDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Red Dog Mine (Stati Uniti)
 rdb – codice ISO 639-3 della lingua rudbari

Sindacati 
 RdB – sindacato autonomo di base italiano